Jeziorowskie ist ein polnischer Ortsname:

 Jeziorowskie (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1927: Jesziorowsken, 1927 bis 1945 Seehausen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Jeziorowskie (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1926: Jesziorowsken, 1926 bis 1946 Seedorf, Kreis Lyck, Ostpreußen

Siehe auch:

 Jesziorowsken